Toto jsou soupisky mužstev fotbalové Gambrinus ligy v sezóně 2013/2014.

1. FC Slovácko

1. FK Příbram

1. SC Znojmo FK

AC Sparta Praha

Bohemians Praha 1905

FC Baník Ostrava

FC Slovan Liberec

FC Viktoria Plzeň

FC Vysočina Jihlava

FC Zbrojovka Brno

Externí odkazy 
 https://web.archive.org/web/20140617204941/http://www.gambrinusliga.cz/klub/2014/statistiky/16-1-fc-slovcko.html#tables
 https://web.archive.org/web/20140626234202/http://www.gambrinusliga.cz/klub/2014/statistiky/15-1-fk-pbram.html#tables
 https://web.archive.org/web/20140623004303/http://www.gambrinusliga.cz/klub/2014/statistiky/36-1-sc-znojmo-fk.html#tables
 https://web.archive.org/web/20140615115857/http://www.gambrinusliga.cz/klub/2014/statistiky/2-ac-sparta-praha.html#tables
 https://web.archive.org/web/20140627075608/http://www.gambrinusliga.cz/klub/2014/statistiky/20-bohemians-praha-1905.html#tables
 https://web.archive.org/web/20140626142740/http://gambrinusliga.cz/klub/2014/statistiky/14-fc-bank-ostrava.html#tables
 https://web.archive.org/web/20130909143734/http://gambrinusliga.cz/klub/2014/statistiky/7-fc-slovan-liberec.html#tables
 https://web.archive.org/web/20140628064838/http://www.gambrinusliga.cz/klub/2014/statistiky/6-fc-viktoria-plze.html#tables
 https://web.archive.org/web/20140628053224/http://www.gambrinusliga.cz/klub/2014/statistiky/12-fc-vysoina-jihlava.html#tables
 https://web.archive.org/web/20140628054802/http://www.gambrinusliga.cz/klub/2014/statistiky/9-fc-zbrojovka-brno.html#tables

Nejvyšší česká fotbalová soutěž
Fotbal v Česku v roce 2013
Fotbal v Česku v roce 2014